Штајнах може бити:

 Штајнах (Тирингија), град у округу Зонеберг, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Штајнах (Ортенаукрајс), општина у округу Ортенау, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Штајнах (Доња Баварска), општина у округу Штраубинг-Боген, у њемачкој покрајини Баварска.

Партнерски градови